Klartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klartjärnen, Värmland, sjö i Forshaga kommun, 
Klartjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Klartjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Klartjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn